Исаксен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исаксен, Ингвильд (род. 1989) — норвежская футболистка.
 Исаксен, Магнар (1910—1979) — норвежский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года.
 Исаксен, Олаф (1835—1893) — норвежский художник.